Montagny kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Montagny-près-Louhans – en kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 Montagny-lès-Seurre – en kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Montagny-les-Lanches – en kommun i departementet Haute-Savoie, 
 Montagny-lès-Buxy  – en kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 Montagny-lès-Beaune – en kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Montagny-en-Vexin – en kommun i departementet Oise, 
 Montagny, Rhône – en kommun i departementet Rhône,
 Montagny, Savoie – en kommun i departementet Savoie, 
 Montagny, Loire – en kommun i departementey Loire,

Schweiz 

 Montagny-près-Yverdon, ort och kommun i kantonen Vaud, 
 Montagny, Fribourg, kommun i kantonen Fribourg,